frakcja wyrzutowa
 energia Fermiego